Termin -{FIST}- ima više značenja.
 Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
 Festival FIST
 -{Fist for Fight}-, album švedskog metal benda Sabaton